«José Manuel García» - conjunto del nombre propio José-Manuel y el apellido García - puede referirse a:

Personajes 
 José Manuel García Bedoya (1866-1940), político peruano.
 José Manuel García González "Marcos del Torniello" (1853-1938), escritor español;
 José Manuel García González (1966-), atleta español;
 José Manuel García Herrero, Herrero II (1950-), futbolista español;
 José Manuel Garcia Luena "Txema" (1974-), futbolista andorrano ;
 José Manuel García Marín (1954-), escritor español (malagueño);
 José Manuel García Moyano (n/d), cineasta (montaje) español;
 José Manuel García Paredes (n/d), futbolista (fútbol-sala) español;
 José Manuel García Ponce (1972-), ciclista mexicano;
 José Manuel García Rodríguez (1951-), ciclista español;
 José Manuel García Segura (1974-), jugador de voleibol español;

Apellido compuesto 
 José Manuel García Verdugo (1954-), científico y biólogo español;
 José Manuel García-Verdugo Candón (1955-), político español - Senador;